Bieg masowy mężczyzn rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 23 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia 50 kilometrów techniką dowolną.

Mistrzem olimpijskim został Rosjanin Aleksandr Legkow. Pozostałe miejsca podium zajęli również Rosjanie, kolejno: Maksim Wylegżanin oraz Ilja Czernousow.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014